Il singolare del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Karim Alami 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Christian Ruud (semifinali)
 Karim Alami (finale)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Félix Mantilla (Campione)

 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Omar Camporese (primo turno)
 Dinu Pescariu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1996